Берегово́е (до 1947 г. Патерсорт, ) — посёлок, входит в город Ладушкин Калининградской области. Прежнее название — Patersort. В посёлке функционирует дом отдыха «Лебединое».

География 
Береговое расположено на живописном утёсе Калининградского залива. Особенностью являются многочисленные валуны на побережье.

История 
Село издавна являлось рыбацким. В 1939 году население составляло 221 человек. После 1945 года село попало под российское управление, а в 1947 году получило название Береговое.

Население

Примечания 

Населённые пункты Балтийского городского округа